Домашний арест:

 Домашний арест — мера пресечения или наказания, заключающаяся в ограничении пределами жилого помещения свободы передвижения.
 «Домашний арест» — американский художественный фильм 1996 года режиссёра и продюсера Гарри Уайнера.
 «Домашний арест» — российский телесериал 2018 года режиссёра Петра Буслова.